L'expression « vie littéraire » renvoie aux diverses activités qui entrent dans le fonctionnement de l'activité littéraire (édition, critique, publication, réception, etc.). Voir littérature, histoire littéraire ;

Homonymes 
 Vie littéraire au Québec, projet de recherche québécois en histoire littéraire lancé en 1989 par Maurice Lemire et dirigé par Denis Saint-Jacques et Lucie Robert ;
 Vie littéraire à Paris, histoire de l'activité littéraire dans la capitale française ;